Вери́н-де-Вер, Верін-де-Вер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 21 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 251,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верин-де-Вер на сайті французького Національного інституту географії
 Верин-де-Вер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верин-де-Вер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верин-де-Вер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верин-де-Вер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь